Barazzone ima više značenja:
 Barazzone, Biella
 Barazzone, Reggio Emilia